Dąbrowa Góra (209,7 m n.p.m.) – wzgórze na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce
 Dąbrowa Góra (305,2 m n.p.m.) – wzniesienie na Roztoczu Wschodnim, w woj. podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój

Zobacz też 
 Góra Dąbrowa
 Dąbrowa